Andrej Segeč (ur. 24 maja 1994 w Zwoleniu) – słowacki biegacz narciarski, zawodnik klubu ST JASE Látky.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Andrej Segeč pojawił się w 8 stycznia 2011 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup w polskiej miejscowości Wisła na trasach Kubalonki, gdzie zajął 28. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 stycznia 2013 roku w Libercu, gdzie zajął 68. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pucharowe punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Segec nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Ludzie urodzeni w Zwoleniu (Słowacja)
Słowaccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994